Le tournoi de tennis Family Circle est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1998, classée en catégorie Tier I, se dispute à Hilton Head du  au .

Amanda Coetzer remporte le simple dames. En finale, elle bat Irina Spîrlea, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Conchita Martínez et Patricia Tarabini.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Family Circle
 Saison 1998 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1998
Family Circle
Tennis aux États-Unis en 1998
Tennis en mars 1998
Tennis en avril 1998